Bosznia-Hercegovina
Lisac falu Novi Travnik községben, a Közép-Boszniai kantonban

Horvátország
Lisac falu Dubrovačko primorje községben, Dubrovnik-Neretva megyében
Lisac falu Klana községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében